Paracuellos de Jiloca kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Paracuellos de Jiloca (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Paracuellos de Jiloca (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar